est un paquet d’installation pour Mac OS X (10.13 - 10.15) avec des outils pour chiffrer les  et les fichiers – comme avec  pour .  lui-même et tous les outils qu’il comprend sont libres et . Le but du projet  est de garder un paquet d’installation pour OS X facile à utiliser et à jour, comprenant le logiciel GnuPG tout en maintenant tous les outils qui l’accompagnent.

Contenu de la suite GPG 
  : Un  pour Mail (chiffrement de mail). Ce plugin devient payant à partir de la version 1.4.5 de la suite. Il est installé avec la suite et nécessite une manipulation de fichiers pour être désinstallé.
  : Le gestionnaire de certificats pour .
  : Une interface pour le chiffrement de textes et fichiers.
  : Un gestionnaire de préférences pour retrouver la configuration après une mise à jour de l’OS.
  : Le cœur, le portage de  pour OS X.

Notes et références

Annexes

Articles connexes

Liens externes 
 
  
  Comment configurer GPGTools

Logiciel de cryptographie
Logiciel libre de sécurité informatique
Courrier électronique